Павел Фёдорович Солярский (1803, Владимир  — 1890, Санкт-Петербург) — русский духовный писатель, протоиерей; знаток еврейского языка; автор пятитомного «Опыта библейского словаря собственных имён» (1879—1887).

Биография и труды 
Родился во Владимире в 1803 году. Образование получил во Владимирской семинарии (1825) и в Санкт-Петербургской духовной академии (1829). Степень магистра богословия получил 18 декабря 1831 года.

В сентябре 1829 года был назначен преподавателем церковной истории и еврейского языка в Олонецкую духовную семинарию. В октябре 1833 года был переведён в Ямбургское духовное училище, а в феврале 1835 — в Санкт-Петербургское Александро-Невское. В марте того же года был рукоположен митрополитом Серафимом во священники к университетской церкви. Преподавал Закон Божий в Первой (1835—1841) и Пятой (1849—1854) городских гимназиях.

Также преподавал с ноября 1841 года богословие в Главном педагогическом институте, а с 1850 года ещё и логику с опытной психологией. В качестве ординарного профессора этих предметов он оставался в институте до половины 1859 года, позже занимал только должность священника при университетской церкви. В 1879 году был избран почётным членом Санкт-Петербургского университета и Санкт-Петербургской духовной академии.

Умер в Санкт-Петербурге  года
  
Его сын Фёдор (ок. 1839—1881) стал библиографом.

Библиография 
 «О христианском православном богослужении и присутствии в церкви во время богослужения» (, 1842)
 «Записки по нравственному богословию» (Санкт-Петербург, Т. 1, 1860; Т. 2, 1862; Т. 3, 1864)
 «Нравственное православное богословие» (, 1869; 2 изд. — , 1875)
Главный труд П. Ф. Солярского:
 «Опыт библейского словаря собственных имён» (в пяти томах):
 первые 4 тома включают весь алфавит: том первый: «А — Е», 1879; том второй: «Ж — М», 1881; том третий: «Н — Сиуал», 1883, и том четвертый: «Сихарь — Ѳ; С дополнением.», 1884;
 последний том (пятый том, 1887) содержит в себе «разные другие библейские названия и частью указания на некоторые из них в прежних томах и в других местах» и расположен также в алфавитном порядке.
Словарь Солярского по полноте содержания, тщательности и обстоятельности изложения — труд уникальный для XIX века и полезнейшее пособие для изучения Св. Писания. В каждой статье словаря приведены обширные исторические, географические, археологические и филологические примечания.

См. также 
 Библеистика

Литература 
 
 

Библеисты Российской империи
Выпускники Владимирской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены
Преподаватели Олонецкой духовной семинарии
Преподаватели Главного педагогического института
Преподаватели Первой Санкт-Петербургской гимназии
Преподаватели Пятой Санкт-Петербургской гимназии